Sardinien steht für:

 Sardinien, italienische Mittelmeerinsel
 Autonome Region Sardinien, italienische Gebietskörperschaft (Sardinien und einige vorgelagerte Inseln)
 Kirchenregion Sardinien, römisch-katholische Verwaltungseinheit
 Königreich Sardinien (1239–1861), Staat auf der Insel Sardinien und (ab 1847) in Norditalien

Siehe auch:

 Sardinia
 Sardegna